Nicetas o Niceta puede hacer referencia a:

 Nicetas (siglo VII), patricio, primo del emperador Heraclio y padre de la emperatriz Gregoria;
 Nicetas Budka (1877-1949), obispo católico ucraniano-canadiense martirizado en la Unión Soviética;
 Nicetas Choniates o Nicetas Acominatus (c. 1155-1215/1216), historiador bizantino;
 Nicetas de Apolonia, santo cristiano;
 Nicetas de Heraclea, escritor del siglo XI;
 Niceta de Licia, soldado romano martirizado en el siglo III;
 Nicetas de Medikion (m. 824), abad del monasterio de Medikion, encarcelado y exiliado durante la querella iconoclasta;
 Nicetas de Remesiana, clérigo dacio del siglo IV;
 Nicetas el Godo o Niquita el Godo, evangelizador y mártir godo;
 Nicetas Escolarios (1341 – 1361), jefe militar del imperio de Trebizonda;
 Nicetas Eugeniano, novelista bizantino del siglo XII;
 Nicetas Orifas (860-873), almirante bizantino;
 Nicetas Pectoratus, teólogo bizantino del siglo XI;
 Nicetas (obispo bogomilo), obispo bogomilo de Constantinopla del siglo XII, que presidió el Sínodo de Saint-Felix-de-Caraman;